Polle – comune della Germania
 Polle – atollo della Micronesia
 Le Polle – frazione di Modena, in Emilia-Romagna
 Rolf Polle – politico tedesco
 Sindrome di Polle – altro nome della sindrome di Münchhausen per procura, disturbo mentale

Voci correlate 
 Polla (disambigua)

Altri progetti